Lins kan syfta på:

 Lins – en optiskt transparent kropp eller ett system av magneter som bryter ljus eller annan strålning, exempelvis elektronstrålar, kring en axel
 Lins (öga) – del av ögat hos däggdjur, fåglar, fiskar, herptiler och bläckfiskar
 Lins (växt) – Lens culinaris, en växtart som bland annat kan användas som livsmedel
 Kontaktlins – för korrigering av synfel

Geografi

Brasilien 

 Lins (kommun), São Paulo, 
 Lins (kommunhuvudort), São Paulo,

Se även
 Linz – stad i Österrike

Robotskapade Brasilienförgreningar